Глобальная дистрибьюторская система (, GDS) — международная компьютерная система бронирований.

Компьютерные системы бронирования (, CRS) первоначально были разработаны и использовались только авиаперевозчиками. Первые подобные системы появились в середине 1960-х годов. Затем эти системы были расширены для использования туристическими агентствами. Позже системы стали также включать возможность бронирования номеров в гостиницах, морских круизов, прокат автомобилей, автобусных билетов и т. д. Туристические агентства, подключённые к терминалам глобальных дистрибьюторских систем, получили возможность предоставлять своим клиентам услуги по бронированию в режиме реального времени.

К крупнейшим GDS относят:
 Amadeus 
 KIU
 Galileo 
 Sabre 
 Worldspan 
 Abacus

Основные GDS стали членами Международного общества аэротелекоммуникаций SITA.

В России была создана GDS «Сирена» отечественной разработки.

Примечания

Ссылки 
 http://www.businessdictionary.com/definition/Global-Distribution-System-GDS.html 
http://www.tts.com/blog/why-is-gds-important-to-the-travel-industry/
 http://govinfo.library.unt.edu/ncecic/studies/travel_agents.pdf
 https://www.gao.gov/products/GAO-03-749
 https://pdfs.semanticscholar.org/ecc3/bda8f7a0152c8c131e25f62231736175ec8c.pdf 
 https://books.google.ru/books?id=IbTT1yIfsYIC&pg=PA169&lpg=PA169&dq=Amadeus
 https://web.archive.org/web/20080527000044/http://www.dot.gov/affairs/Computer%20Reservations%20System.htm

Сети бронирования авиабилетов
Воздушный транспорт
Гражданская авиация